Csillag József (1887–1945) orvos
 Csillag József (1894–1977) festőművész
 Csillag József (1923–1986) építészmérnök